Michel Carré ist der Name folgender Personen: 

* Michel Carré (Librettist) (1821–1872), französischer Librettist
 Michel Carré (Regisseur) (1865–1945), französischer Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler